Gaál Béla
 Gaál Béla (1893–1945) film- és színházi rendező, színész
 Gaál Béla (1947) közgazdász
Gál Béla
 Gál Béla (1944–2003) magyar labdarúgó, hátvéd, edző
Gáll Béla
 Gáll Béla (1949) rendszerszervező üzemmérnök